SYD puede referirse a: 
Aeropuerto Internacional Kingsford Smith, en la ciudad de Sídney, Australia (Código de Aeropuerto IATA); o
Syd Barrett, integrante del grupo Pink Floyd.